WCTU steht für

 Woman’s Christian Temperance Union, christliche Frauenorganisation 
 WCTU Railway, Eisenbahngesellschaft in Oregon

Abkürzung